Bauerdick ist der Familienname folgender Personen:

 Benni Bauerdick, deutscher Hörfunkmoderator
 Rolf Bauerdick (1957–2018), deutscher Fotograf und Autor